Митурич-Хлебникова, Вера Маевна (род. 1954) — российская художница.
 Митурич-Хлебников, Май Петрович (1925—2008) — советский художник.